

 Trein, een reeks aan elkaar verbonden railvoertuigen die volgens een bepaalde dienstregeling van zijn beginpunt naar zijn eindpunt rijdt
 Vervoerdienst, een treindienst, zoals 'de trein van 17.15 naar Amsterdam'
 Treinsoort, soorten van treindiensten
 Lichtgewichttrein
 Tramtrein, een tram die in ook staat is over treinrails te rijden
 Spoorwegen, een term voor een bedrijf of een systeem dat treindiensten biedt
 Treinvervoer, algemene informatie over treinvervoer
 Treinvervoer in Nederland
 Spoorwegsysteem, een samenhangend net van spoorwegen en treindiensten
 Een reeks aan elkaar verbonden voertuigen die niet over rails rijdt
 Wegtreintje, een motorvoertuig met een of meer aanhangwagens voor het vervoer van personen
 Stoet, tros van een leger
 Artillerietrein, troepenafdeling van een leger belast met het vervoer van geschut, oorspronkelijk met paarden
 Munitietrein
 Muziek
 De trein (album) - album van Harry Herman
 De trein (single) - single van Harry Herman

Zie ook 
 Train